Biernaski je priimek več oseb:
 Ladislau Biernaski, brazilski rimskokatoliški škof
 Rafael Biernaski, brazilski rimskokatoliški škof